Тот (гр. Thot) — староєгипетський бог місяця, часу, мудрості й культури
 Тот () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена
 ТОТ — абревіатура від словосполучення тимчасово окуповані території

Прізвище 
Тот () — угорське прізвище:
 Давид Тот (1985) — угорський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Іштван Тот (1891 — 1945) — угорський футболіст, нападник.
 Йожеф Тот (1929) — угорський футболіст, нападник.
 Йожеф Тот (1951) — угорський футболіст, захисник.
 Ласло Тот (1938 — 2012) — австралійський геолог угорського походження, який скоїв акт вандалізму проти скульптурної групи Мікеланджело «П'єта».
 Лоранд Тот (?) — угорський кінознавець і дипломат.
 Матей Тот (1983) — словацький легкоатлет, спеціаліст зі спортивної ходьби, олімпійський чемпіон.
 Міхай Тот (1926 — 1990) — угорський футболіст, нападник.
 Янош Тот (1930) — угорський кінооператор, режисер, сценарист.
 Янош Тот (1945) — угорський дипломат, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні.

 Яніна Райхерт-Тот (1895 — 1986) — скульптор, працювала у Львові, Кракові.

Див. також
 Йожеф Тот
 Янош Тот